El nombre condado de Hardin se puede referir a seis divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Hardin, en el estado de Illinois;
 el condado de Hardin, en el estado de Iowa;
 el condado de Hardin, en el estado de Kentucky;
 el condado de Hardin, en el estado de Ohio;
 el condado de Hardin, en el estado de Tennessee; y
 el condado de Hardin, en el estado de Texas.